Червоноармі́йська вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Донецьку
 Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Луганську
 Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Сімферополі
 Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Чорнобиль

 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Металургів в місті Авдіївка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в смт Андріївка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Антонівської вулиці в смт Антонівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Соборної вулиці в смт Асканія-Нова
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Лазурної вулиці в смт Бабаї
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в місті Балаклія
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Арсенальної вулиці в місті Бар
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Лісової вулиці в місті Барвінкове
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Соборної вулиці в смт Баришівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Святославівської вулиці в місті Бахмач
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Ковальської вулиці в місті Бахмут
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Солдатської вулиці в місті Бердичів
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці 31 Березня в місті Березівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Конотопської Перемоги в місті Берислав
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Юрія Коваленка в місті Бершадь
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Мирної вулиці в смт Билбасівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Козацької вулиці в місті Білгород-Дністровський
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Добропільської вулиці в місті Білицьке
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Української вулиці в смт Більмак
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Привокзальної вулиці в місті Бобровиця
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Поштової вулиці в смт Божедарівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля в місті Борзна 
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Європейської вулиці в місті Бориспіль
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Паркової вулиці в смт Борова
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Новоселівської вулиці в місті Буринь
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в смт Васильківка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Зарічної вулиці в смт Велика Багачка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в смт Велика Олександрівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Весняної вулиці в смт Великий Бурлук
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Шкільної вулиці в місті Верхньодніпровськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Сонячної вулиці в смт Веселинове
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Визволителів в місті Високопілля
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Освіти в місті Вишневе
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Софіївської вулиці в місті Вільнянськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Стрілецької вулиці в місті Вінниця
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Зарічної вулиці в місті Вовчанськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці в смт Водянське
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Тюльпанової вулиці в смт Ворзель
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Козацької вулиці в смт Вороніж
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в смт Врадіївка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Гайсин
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Міської вулиці в місті Генічеськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в місті Глобине
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Слобідської вулиці в місті Глухів
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Винниченка в місті Гнівань
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Чорноморської вулиці в місті Гола Пристань
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Джерельної вулиці в місті Голованівськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Ярової вулиці в смт Гостомель
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Паркової вулиці в місті Гребінка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Мальовничої вулиці в смт Гребінки
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Лугової вулиці в місті Гуляйполе
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Просвітянської вулиці в місті Дніпро
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Футбольної вулиці в місті Дніпро
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Дунинівської вулиці в смт Драбів
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в місті Дружківка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Городищанської вулиці в місті Жашків
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Митрополита Андрея Шептицького в місті Житомир
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Стрілецької вулиці в місті Жмеринка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Великого в місті Жовті Води
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Поліни Шило в місті Запоріжжя
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Широкої вулиці в смт Зарічне
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Медової вулиці в смт Згурівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Івана Петровського в місті Зіньків
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Покровської вулиці в місті Зміїв
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Козацької вулиці в місті Знам'янка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Джерельної вулиці в місті Золоте
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Підлісної вулиці в смт Іванків
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Кафедральної вулиці в місті Ізмаїл
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Медової вулиці в місті Ізюм
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Ковалівка в місті Ічня
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Росавської вулиці в місті Кагарлик
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Кам'янець-Подільський
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Покровської вулиці в місті Кам'янка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в місті Кам'янка-Дніпровська
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Олекси Сокола в місті Кам'янське
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Каховка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Великої Васильківської вулиці в місті Київ у 1919–2014 роках
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Заплавної вулиці в місті Київ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Миколаївської вулиці в місті Кілія
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Генерала Шовколовича в смт Клавдієво-Тарасове
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Покровської вулиці в місті Кобеляки
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в місті Кодима
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в місті Козятин
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Корець
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Центральної вулиці в смт Королево
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Промислової вулиці в місті Коростень
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Старокандибівської вулиці в смт Коротич
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Майдану в місті Корсунь-Шевченківський
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Козацької вулиці в місті Костопіль
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в місті Костянтинівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Вчительської вулиці в смт Костянтинівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Троїцької вулиці в смт Котельва
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Канівської вулиці в місті Краматорськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Правобережної вулиці в місті Кременчук
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Веселотернівської вулиці в місті Кривий Ріг
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Абрикосової вулиці в місті Кропивницький
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Слави в місті Лиман
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Вільного Козацтва в смт Лисянка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Гвардійської вулиці в місті Лубни
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Героїв УПА в місті Луцьк
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Берестової вулиці в смт Любеч
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Свободи в смт Любешів
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Козацької вулиці в місті Люботин
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в смт Магдалинівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Довгої вулиці в смт Макарів
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Ковтуна в місті Мала Виска
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в смт Мала Данилівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Хлібної вулиці в місті Малин
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Дружби в смт Мангуш
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Козацької вулиці в смт Маневичі
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Лозової вулиці в місті Марганець
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Готфейської вулиці в місті Маріуполь
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Поліграфічної вулиці в місті Мар'їнка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Щасливої вулиці в місті Мерефа
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Івана Богуна в місті Мелітополь
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в місті Мена
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Михайлівської вулиці в місті Миронівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Паркової вулиці в смт Миропіль
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Університетської вулиці в місті Мукачево
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Волошкової вулиці в місті Немирів
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Журавської вулиці в місті Ніжин
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Бондарівської вулиці в смт Нова Водолага
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Воздвиженської вулиці в місті Новгород-Сіверський
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в місті Новоград-Волинський
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Лісової вулиці в смт Новогуйвинське
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Калнишевського в місті Новомосковськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Дружби Народів в смт Новоолексіївка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Джерельної вулиці в смт Новопсков
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Оборонної вулиці в смт Новотошківське
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Іліци в місті Новоукраїнка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Князя Володимира в місті Овруч
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Сонячної вулиці в смт Олександрівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Григорія Усика в місті Олександрія
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Івана Пулюя в місті Олешки
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Юрія Збанацького в місті Остер
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в місті Охтирка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Вернадського в місті Павлоград
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Ужанської вулиці в місті Перечин
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Козацької вулиці в смт Петропавлівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Європейської вулиці в місті Пирятин
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Лісової вулиці в смт Пісочин
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Київської вулиці в смт Покотилівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Мужності в смт Покровське
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в місті Пологи
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Дмитра Коряка в місті Полтава
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Петропавлівської вулиці в місті Прилуки
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Новоселівської вулиці в місті Путивль
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Юрія Голополосова в місті П'ятихатки
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Никодимівської вулиці в місті Радомишль
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Козацької вулиці в смт Решетилівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Берегової вулиці в місті Ржищів
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Піщанівської вулиці в смт Ріпки
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Жасмінової вулиці в смт Рогань
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Роздільна
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в місті Рокитне, Київська область
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Варшавської вулиці в смт Рокитне, Рівненська юласть
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Чаговця в місті Ромни
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Ярославської вулиці в місті Рубіжне
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Готліба Фейгеля в смт Сарата
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Костельної вулиці в місті Сарни
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Соборної вулиці в смт Сартана
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Гайдамацької вулиці в місті Світловодськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Козацької вулиці в місті Селидове
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в місті Синельникове
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Доломітників в місті Сіверськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Сергія Скадовського в місті Скадовськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Весняної вулиці в місті Сквира
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в місті Слов'янськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Михайла Дорошенка в місті Сміла
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Свободи в місті Сновськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Паркової вулиці в смт Ставище
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Пісочної вулиці в смт Станиця Луганська
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Весняної вулиці в смт Старий Крим
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Стуса в місті Старобільськ
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Нижньособорна в місті Суми
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Олександра Шевцова в місті Тальне
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Великого в місті Тараща
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Визволителів в місті Тетіїв
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Армійської вулиці в місті Токмак
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Світлої вулиці в смт Томаківка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Вознесенської вулиці в місті Тростянець
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Узин
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Фастів
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Євгена Котляра в місті Харків
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Української Армії в місті Херсон
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Європейської вулиці в місті Хмельницький
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Ярмаркової вулиці в місті Хорол
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Миру в смт Хорошеве
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Олексія Береста в місті Христинівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Довженка в смт Чаплинка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Добровольчих Батальйонів в місті Черкаси
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Майдану  в місті Чернівці
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Покровської вулиці в смт Чернігівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Слобідської вулиці в смт Черняхів
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Михайла Старицького в місті Чигирин
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Івасюка в смт Чинадійово
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Берегової вулиці в місті Чугуїв
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Сергія Оврашка в місті Шепетівка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Народної вулиці в місті Шостка
 Червоноармійська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Шпола
 Червоноармійська вулиця — колишня назва Вербової вулиці в смт Ямпіль

Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Брянську
 Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Воронежі
 Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Єкатеринбурзі
 Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Краснодарі
 Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Москві
 Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Новосибірську
 Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Пензі
 Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Пскові
 Червоноармійська вулиця — назва кількох вулиць в місті Санкт-Петербурзі
 Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Ярославлі

Червоноармійська вулиця — вулиця в місті Мінську

Вулиці